Stickle steht für:
 DJ Stickle (* 1982),  österreichischer DJ und Musikproduzent

Sonstiges:
 Stickle Ridge, Gebirgskamm auf der James-Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Stickl
 Stickel (Begriffsklärung)